Донецкий металлургический завод — градообразующее предприятие Донецка. Предприятие чёрной металлургии. Находится в Ленинском районе Донецка.

История

1869—1917 годы 
В 1866 году правительство Российской империи заключило договор с князем С. В. Кочубеем, согласно которому князь обязался построить на юге Российской империи завод для изготовления железных рельсов. В 1869 году С. В. Кочубей за 24 000 фунтов стерлингов продал концессию Джону Юзу.

В 1869 году Юз начал строительство металлургического завода с рабочим посёлком в районе села Александровка.

24 апреля 1871 года построили первую доменную печь и 24 января 1872 года завод «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства» выдал первый чугун.

В «Горном журнале» за 1889 год был опубликован самый старый на данный момент план завода НРО. Помимо расположения промышленных объектов, на этом плане обозначен также первый, одноэтажный дом Джона Юза, построенный семейством Юзов в 1874 году. Сейчас это место находится на территории металлургического завода, возле административного корпуса электросталеплавильного и обжимного цехов, рядом с памятником «В честь выплавки 100-миллионной тонны стали 24 декабря 1967 года».

В 1901 году на заводе был создан социал-демократический кружок. Рабочие завода принимали активное участие в Первой Русской революции 1905 года.

Завод работал по полному металлургическому циклу, здесь впервые в Российской империи запускается 8 коксовых печей, осваивается горячее дутьё. Завод стал одним из индустриальных центров Российской империи.

В 1908—1913, 1916—1917 годах на заводе работал выдающийся металлург М. К. Курако.

В 1917 году на заводе, шахтах и рудниках общества работало 25 тысяч человек.

5 (18) марта 1917 года в Юзовке был создан Совет рабочих депутатов, в состав которого вошли рабочие завода, после чего на предприятии был установлен 8-часовой рабочий день. Осенью 1917 года на предприятии был установлен рабочий контроль, пресечены попытки администрации завода по остановке предприятия, продолжена добыча угля и производство продукции. Отряд из рабочих завода был направлен на борьбу с Калединым. В дальнейшем, рабочие завода приняли активное участие в установлении Советской власти в Донбассе.

1918—1991 годы 
В апреле 1918 года в связи с наступлением немецко-австрийских войск, значительная часть оборудования и материалов Юзовского завода была эвакуирована в Царицын (Волгоград), отряды рабочих отступали вместе с РККА.

24 мая 1918 года завод был национализирован.

В условиях немецкой оккупации в мае 1918 года на заводе начала работу подпольная организация РКП(б) во главе с Е. Северьяновым, а в июле 1918 года на заводе начал деятельность заводской подпольный районный комитет из шести человек.

В декабре 1919 года в Юзовке была восстановлена Советская власть, 30 января 1920 в Юзовке было создано рабочее правление всех предприятий бывшего «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства» (которое возглавил М. С. Титов) и началось восстановление завода. 6 июля 1921 года была вновь запущена первая доменная печь, к концу 1921 года производство на заводе было восстановлено.

В 1924 году заводу присвоили имя И. В. Сталина.

В ходе индустриализации СССР завод был реконструирован на новой технической базе. В первую пятилетку на заводе были внедрены механизация и бункерная система загрузки доменных печей, началось техническое переоснащение. В 1936 году были завершены реконструкция завода и строительство мартеновского цеха, механизированы листопрокатный и сортопрокатный цеха, а на месте старого рельсопрокатного цеха был введён в эксплуатацию новый мощный блюминг.

Во время Великой Отечественной войны завод был практически полностью разрушен (непосредственно перед началом боёв за освобождение города, 6 — 7 сентября 1943 года действовавшие на заводе подпольщики, которыми руководил И. И. Холошин, перешли к активным действиям по сохранению завода — с помощью освобождённых советских военнопленных и помощников из заводской охраны они разоружили охрану завода, заняли и сохранили от разрушения склады, гараж, телефонную станцию и специальный цех завода), но уже осенью 1943 года началось восстановление завода, после окончания войны завод был реконструирован и расширен.

Восстановление завода началось немедленно после завершения боёв за город и уже 14 февраля 1944 года завод дал первую плавку стали из мартеновской печи, в марте 1944 года были введены в эксплуатацию прокатный стан и первая доменная печь. За успехи в восстановлении завода в 1944—1946 гг. предприятие 10 раз было награждено переходящим Красным знаменем ГКО СССР (которое в дальнейшем было передано на вечное хранение заводу).
Дорогой Иосиф Виссарионович!Работники Сталинского металлургического завода в Донбассе, воодушевлённые победным наступлением Красной Армии, собрали из своих личных средств 1.400.000 рублей в фонд обороны нашей любимой Родины. Мы просим затратить эти средства на строительство авиаэскадрильи «Металлург Донбасса» и передать её 4 Украинскому фронту, войска которого освободили от фашистского ига наш родной Донбасс, город Сталино и завод.Директор завода АНДРЕЕВ.Секретарь райкома КП(б) ЛЕБЕДЕВ.Парторг ЦК ВКП(б) на заводе ВАНСЯЦКИЙ.Председатель завкома КИРЮШИН.
Прошу передать работникам Сталинского металлургического завода, собравшим 1.400.000 рублей на постройку авиаэскадрильи «Металлург Донбасса», — мой братский привет и благодарность Красной Армии.Желание работников Сталинского металлургического завода будет исполнено.И. СТАЛИНГазета «Правда», 19 марта 1944 года.

В 1950 году завод восстановил довоенный уровень выплавки чугуна, стали и производства металлопроката.

В 1952 году на заводе впервые в мире была установлена пароиспарительная система охлаждения элементов мартеновских печей, за разработку и внедрение которой два работника завода стали лауреатами Сталинской премии.

Также, в IV пятилетке завод освоил производство полособульбовых профилей и рессорной полосы для автомобилей «Победа».

В 1955 году был открыт Музей истории ДМЗ.

В 1960 году на заводе была введена в эксплуатацию четырёхструйная машина непрерывного литья заготовок из стали. Также, в 1960 году завод в числе первых предприятий СССР освоил выплавку чугуна на природном газе (за это достижение директор завода И. М. Ектов и начальник доменного цеха завода Г. А. Панев в 1960 году были удостоены Ленинской премии).

7 февраля 1966 года завод был награждён орденом Ленина.

В 1967 году завод получил новое наименование: «имени В. И. Ленина».

В 1970 году завод выплавил в 5,9 раза больше чугуна, в 5,3 раза больше стали и произвёл в 5,5 раз больше проката, чем в 1913 году. Также, в 1970 году был построен мемориал Живые — бессмертным, в честь работников ДМЗ, которые погибли в Великую Отечественную войну.

В 1972 году завод был награждён орденом Октябрьской революции.

В 1974 году на заводе был сооружён обжимный стан 950/900.

По состоянию на начало 1980-х годов, основной продукцией ДМЗ являлись чугун, сталь, а также сортовой и листовой прокат из качественной и легированной стали.

По состоянию на начало 1986 года, завод являлся одним из крупнейших промышленных предприятий Донецка, основной продукцией предприятия являлись сталь, чугун, листовой прокат и сортовой прокат.

1991—2013 годы 
В августе 1997 года завод был включён в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В 1998 году завод впервые прошёл сертификацию как производитель стали и полуфабрикатов из неё (слябов и слитков мартеновского производства из углеродистых и углеродисто-марганцовистых марок стали нормальной и повышенной прочности) по правилам английского Регистра Ллойда.

В августе 2002 года на базе доменного и мартеновского цехов Донецкого металлургического завода было создано предприятие ЗАО «Донецксталь»-металлургический завод.
Компания специализируется на производстве:
 литейного и передельного чугуна;
 более 100 разновидностей углеродистых, конструкционных, низколегированных, легированных обыкновенного качества, качественных и высококачественных марок стали;
 церковных колоколов из цветного высококачественного сплава;
 стальных электросварных прямошовных труб и металлических мебельных каркасов;
 шлакообразующих смесей, гранулированного шлака и стройматериалов.
Слябы из судовой конструкционной стали нормальной прочности марок GL-A и GL-B сертифицированы по правилам Немецкого Ллойда

В 2003 году на территории завода был построен храм Святителя Игнатия Мариупольского.

2013 год завод завершил с чистой прибылью в размере 83,322 млн гривен.

С 2014 года 
Начало боевых действий на востоке Украины в 2014 году осложнило деятельность предприятия. В результате, 2014 год завод завершил с чистым убытком в размере 4 871,533 млн гривен. За первые девять месяцев 2015 года завод произвёл 426 тыс. тонн чугуна и 1,664 млн тонн угольного концентрата марки «К», но убытки продолжали увеличиваться.

В июне 2016 года руководством ДНР на заводе было введено внешнее управление, к этому моменту его коммуникации и значительная часть оборудования из-за неоднократных остановок и длительного простоя пришли в негодность.

Также в июне 2016 года на базе Донецкого электрометаллургического завода (ДЭМЗ) было открыто госпредприятие «Юзовский металлургический завод». Промышленный комплекс ЮМЗ расположен на одной территории с Донецким металлургическим заводом, который в свою очередь размещается сразу в трёх районах Донецка— Ворошиловском, Будёновском,  .
Вновь запущен 5 октября 2017 года.
В 2018 году ЮМЗ начал поставлять продукцию в Турцию, Иран и Сирию.

С 1 мая 2019 года остановлено доменное производство. Предприятие не производит продукцию.  В отопительный период 2019-2020 годов отработала лишь заводская ТЭЦ-ПВС и сопутствующие энергетические цеха, с целью подачи тепла в части трёх вышеуказанных районов города Донецка. 

С марта по август 2020 года завод приостанавливал работу из-за нехватки сырья. По состоянию на ноябрь 2020 отделённый от основной части завода комплекс ЮМЗ продолжает производить сталь, специализируется на производстве непрерывнолитой квадратной заготовки. Трудовой коллектив насчитывает 858 человек.

На ДМЗ в работе находятся энергетические цеха, обеспечивающие транзит и поставку заводским потребителям и субабонентам питьевой и производственной воды, электроэнегрии, природного газа, пара и горячей воды.

Музей истории Донецкого металлургического завода 
Создан в 1955 году. Расположен в «Доме техники». Идея создания принадлежит директору ДМЗ Павлу Васильевичу Андрееву. Фонд музея составляет более 3000 экспонатов. В 1971 году музею было присвоено звание народного. Среди экспонатов сертификат выпускаемой заводом продукции 1900 года, подлинники фотографий нижегородской промышленной выставки 1896 года и другие.

16 февраля 2012 года в нижнем этаже Свято-Игнатьевского храма открылся филиал музея истории Донецкого металлургического завода, который посвящён Игнатию Мариупольскому.

«Городок улыбок» 
17 июня 2004 года в парковой зоне завода была открыта детская площадка «Городок улыбок». В «городке улыбок» были устроены спортивно-игровая площадка, железная дорога для детей, а также зоопарк, в котором содержались муфлон, двугорбый верблюд, пони, осел домашний, пекари ошейниковый, енот-полоскун, красноголовая утка, чубатая утка, мандаринка, каролинская утка, печанка, мускусная утка (индоутка), красноголовый нырок, нутрия, страус нанду, кустарниковый валаби, макак лапундер, макак резус, фазан румынский, фазан трогопан, куры, фазан золотой, фазан королевский, павлин обыкновенный, цесарка обыкновенная, серые нимфы, ожереловые попугаи, журавль-красавка, кинги, штрассеры, кучерявые голуби, дутыши, трубачи, дикобраз, коза камерунская, лама, олень пятнистый, лань европейская, гривистый баран, саванная зебра, бизон.

Фотографии

Примечания

Библиография 
 
 Обзор работы Сталинского металлургического завода / Сост. И. М. Ектов . ─ М. : ЦИИНЧМ, 1960 . ─ 24 с. ─ (Сер. 10 «Технико-экономические обзоры работы передовых предприятий чёрной металлургии» / Центральный институт информации чёрной металлургии).

Ссылки 

 
 Донбасс — южный горнопромышленный район. М., Транспечать НКПС СССР, 1928.
 В. П. Терещенко. По планам обновления. Донецк, изд-во «Донбасс», 1982. — 84 стр.
 
 
 
 
 Прекратила работу последняя мартеновская печь
 О недрах и Юзах. План завода Юза 1889 года.
 Первый дом Юза и изложница.
 

 
Предприятия чёрной металлургии СССР
Предприятия чёрной металлургии Украины
Ленинский район (Донецк)
Металлургические заводы Российской империи